La sigla ECV puede referirse a:
 Enfermedad cerebrovascular, un conjunto de trastornos de la vasculatura cerebral.
 Lancia Delta ECV, un modelo de automóvil.
 Esporte Clube Vitória, un club de fútbol brasileño.

Siglas